

Древнегреческая мифология 
 Нереиды () — нимфы, дочери Нерея.
 Нереида — дочь Приама. См. Список детей Приама.

Исторические личности 
 Нереида — супруга сиракузского царя Гелона II.

Зоология 
 Нереиды () — семейство многощетинковых червей.

Астрономия 
 Нереида — спутник планеты Нептун.